Chocolademunt (plant) een cultivar van de pepermunt
 Chocolademunt (snoepgoed), een soort snoepgoed dat tijdens de sinterklaastijd wordt gegeten